Moorhausen ist der Name folgender Orte in Niedersachsen:

 Moorhausen (Elsfleth), Stadtteil von Elsfleth im Landkreis Friesland
 Moorhausen (Varel), Stadtteil von Varel im Landkreis Friesland
 Moorhausen (Kirchdorf), Siedlung im Ortsteil Scharringhausen der Samtgemeinde Kirchdorf im Landkreis Diepholz
 Moorhausen (Lilienthal), Ort im Ortsteil Lilienthal der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz
 Moorhausen (St. Jürgen), Ort im Ortsteil St. Jürgen der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz
 Moorhausen (Schortens), Siedlung in Schortens im Landkreis Friesland

Siehe auch:
 Moorhusen
 Mohrenhausen
 Morshausen